El término Kostiantínivka puede referirse a:

 Kostiantínivka (Donetsk), ciudad en el óblast de Donetsk (Ucrania).
 Kostiantínivka (Mikolaiv), asentamiento urbano en el óblast de Mikolaiv (Ucrania).
 Kostiantínivka (Bilhorod-Dnistrovskyi), pueblo en el raión de Bilhorod-Dnistrovskyi del óblast de Odesa (Ucrania).
 Kostiantínivka (Bojodújiv), asentamiento urbano en el raión del Bojodújiv del óblast de Járkov (Ucrania).